Ryan Adams — четырнадцатый студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 9 сентября 2014 года на его собственном лейбле PAX AM. 8 февраля 2015 года на 57-й церемонии «Грэмми» диск был номинирован в категории Лучший рок-альбом, а песня «Gimme Something Good» () номинирована в категории Лучшая рок-песня. Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Allmusic, The Guardian, Slant Magazine и других.

Об альбоме 
Альбом Ryan Adams записывался в калифорнийской студии PAX AM (студия звукозаписи Pax Americana Recording Company, США), которую Адамс создал в 2004 году.
В США альбом вошёл в десятку лучших фолк-альбомов 2014 года (№ 8 в US Folk Albums (Billboard).

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Альбом Ryan Adams на сайте Metacritic
 Видео Ryan Adams — Gimme Something Good. youtube.com

Альбомы Райана Адамса
Альбомы на английском языке